Menjiwo est un woreda de la zone Keffa de la région Éthiopie du Sud-Ouest. Le woreda a   en 2007. Son centre administratif est Kaka Idget.

Géographie 
Situé au nord-est de la zone Keffa, le woreda Menjiwo est limitrophe de la région Oromia et du woreda spécial Konta. Sa limite nord suit approximativement le cours de la rivière  en regard de la région Oromia.

Le centre administratif, Kaka Idget, se trouve au centre du woreda,  à l'est de la capitale régionale, Bonga.

Histoire 
Partie de l'ancien royaume de Kaffa annexé par l'Éthiopie à la fin du , Menjiwo occupe le territoire de la province « Gallo » de ce royaume. Il tient toutefois son nom d'une province voisine appelée « Manjo » dont le territoire se trouve actuellement dans le woreda Gimbo.

Le woreda fait partie de l'awraja Kefa de la province homonyme de 1942 à 1995.
Il se rattache à la zone Keffa de la région des nations, nationalités et peuples du Sud lors de la réorganisation du pays en régions en 1995.
En 2021, toute la zone Keffa se rattache à la nouvelle région Éthiopie du Sud-Ouest.

Démographie 
D'après le recensement national de 2007 réalisé par l'Agence centrale de la statistique (Éthiopie), le woreda Menjiwo compte  et 3 % de la population est urbaine.
La plupart des habitants (91 %) sont orthodoxes, 4 % sont protestants et 3 % pratiquent les religions traditionnelles africaines.
La population urbaine correspond aux  de Kaka Ediget .

Début 2022, la population du woreda est estimée, par projection des taux de 2007, à .

Notes et références 

Woreda dans la région Éthiopie du Sud-Ouest